

Данвілл — місто, штат Арканзас
 Данвілл — місто, штат Каліфорнія
 Данвілл — місто, штат Джорджія
 Данвілл — місто, штат Іллінойс
 Данвілл — місто, штат Індіана
 Данвілл — місто, штат Айова
 Данвілл — місто, штат Канзас
 Данвілл — місто, штат Кентуккі
 Данвілл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Данвілл — місто, штат Пенсільванія
 Данвілл — місто, штат Вермонт
 Данвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Данвілл — місто, штат Вірджинія
 Данвілл — селище, штат Огайо
 Данвілл — переписна місцевість в окрузі Аллегені, штат Меріленд
 Данвілл — переписна місцевість, штат Міссурі
 Данвілл — переписна місцевість, штат Вермонт
 Данвілл — переписна місцевість, штат Вашингтон